Leon Engelman je osebno ime več znanih Slovencev:

 Leon Engelman (*1930), pianist in pedagog
 Leon Engelman (1841-1862), pisatelj